Перша ліга Словенії 2019—2020 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Марибор захищав титул чемпіона. Титул чемпіона вперше здобув Цельє.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 9 березня по 5 червня 2020 року.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати 
Перша фаза

Друга фаза

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 — 30 липня 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Перша ліга Словенії на NZS  
 Перша Ліга Словенії на soccerway  

2020
Словенія
Словенія
2019 у словенському спорті
2020 у словенському спорті